Österreich bezeichnet:
 Österreich, Staat in Mitteleuropa

historisch:
 Ostarrichi, Region im heutigen Niederösterreich (erstmals 996 genannt)
 Markgrafschaft Österreich, Teil des Herzogtums Bayern, Stammland der Babenberger (976–1156)
 Herzogtum Österreich, Territorium des Heiligen Römischen Reiches (ab 1156)
 Erzherzogtum Österreich, Herrschaftsgebiet der Habsburger seit dem Privilegium minus (ab 1358/59 und 1453)
 Österreichische Erblande, die Territorien, in denen die Habsburger, das Haus Österreich, die erblichen Fürsten stellte (bis 1918)
 (Österreichische) Habsburgermonarchie, auch Donaumonarchie, das Herrschaftsgebiet der (österreichischen) Habsburger (ab dem 15. Jh.–1918)
 Kaisertum Österreich, die Habsburgermonarchie als souveränes Kaiserreich (1804–1867)
 Österreich-Ungarn, auch Doppelmonarchie, die gesamte Habsburgermonarchie nach dem Österreichisch-ungarischen Ausgleich (1867–1918)
 Cisleithanien, die Im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder, ein Staat und Reichsteil Österreich-Ungarns (1867–1918)

Orte:
 Österreich (Postmünster), Ortsteil von Postmünster in Niederbayern
 Österreich (Gemeinde Hitzendorf), Ort bei Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

sowie:
 Österreich (Zeitung), eine österreichische Tageszeitung
 Österreich (Schiff), ein Fahrgastschiff auf dem Bodensee
 Österreich (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Haus Österreich, das Haus Habsburg

Siehe auch:

 Österreicher, Oestreich, Österreichisch
 Geschichte Österreichs – ein Überblick
 Österreich ob der Enns, Österreich unter der Enns; Niederösterreich, Oberösterreich, Vorderösterreich, Innerösterreich
 Deutschösterreich, Österreichischer Reichskreis